San Cosme (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
San Cosme (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes